Christer Jonsson (1943–1989) – szwedzki aktor
 Christer Jonsson (ur. 1959) – szwedzki piolityk
 Per Christer Jonsson (ur. 1966) – szwedzki żużlowiec